Borderel (brief), een begeleidingsbrief bij betalingsopdrachten, handelsdocumenten of waardepapieren
 Borderel (vordering), een lijst van vorderingen
 Slavenborderel, een overzicht van slaven per eigenaar of plantage

Zie ook 
 Hypotheekakte